«Папик» () — украинский комедийный телесериал студии «Квартал 95».

История создания 
Идея сериала появилась ещё в 2017 году, но к реализации кинопроекта приступили зимой 2019 года. В ходе съёмок несколько раз менялись сюжетные линии и тема.

Съёмки сериала начались в июне 2019 года в Киеве и заняли три месяца. Премьера состоялась 2 декабря 2019 года на украинском канале «1+1». В январе 2020 года 1 сезон был показан на российском канале СТС.

«Папик» стал лучшим сериалом 2019 года на украинском телевидении по показателям телесмотрения.

В конце июля 2020 года начались съёмки второго сезона и проходили до февраля 2021 года в Черноморске, в Одессе и в Киеве. Премьера состоялась 29 марта 2021 года на канале «1+1». В апреле 2021 года состоялась премьера второго сезона на канале СТС.

Сюжет 
Главный герой фильма — бывший актёр Александр Николаевич Меркулов, пенсионер, у которого долги за квартиру. Устав от скучной старости, он решил последние сбережения потратить на поход в барбершоп и ночной клуб. В клубе с ним знакомится гламурная девушка Лиза, принимающая его за миллионера.

Во втором сезоне Александр Меркулов снова пытается начать новую жизнь. Только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой обернулась заключением в камере. Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают спасать друг друга в самых сложных ситуациях.

В ролях

В главных ролях

В ролях

Список серий

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2021)

Примечания 

Комедийные телесериалы Украины
Телесериалы студии «95 квартал»
Телесериалы телеканала 1+1